Zvone Šuvak, slovenski hokejist, * 29. avgust 1958, Jesenice.

Šuvak je igral na Olimpijskih igrah 1984 za Jugoslavijo, za katero je skupaj z nastopi na svetovnih prvenstvih odigral 155 uradnih tekem, na katerih je dosegel 129 zadetkov in 73 podaj. Klubsko kariero je začel pri klubu HK Kranjska Gora, večino kariere pa je igral za HK Acroni Jesenice. V Jugoslovanskem državnem prvenstvu, kjer je bil trikrat najboljši strelec lige, je dosegel 520 zadetkov in 314 podaj. 8. junija 2009 je na mestu športnega direktorja Acroni Jesenic zamenjal Matjaža Mahkovca.

Pregled kariere

|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Olimpijske igre
| 84
|
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Vojvodina Novi Sad
| Jugoslovanska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
| 26
| 28
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija| Svetovno prvenstvo C| 90|
| 8| 7| 5| 12|
| 2|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija| Svetovno prvenstvo B| 91|
| 7| 5| 0| 5|
| 0'''
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |15
| bgcolor="#7FFF00" |38
| bgcolor="#7FFF00" |33
| bgcolor="#7FFF00" |71
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za Jugoslavijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Vojvodina
Hokejisti HK Bled
Slovenski hokejski trenerji
Slovenski strokovni športni komentatorji
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih